Paus Stefanus IV (V), 97e paus (816–817), tot 1961 Stefanus V genoemd.
Paus Stefanus V (VI), paus (885–891), tot 1961 Stefanus VI genoemd.